

Persone 
 Decio Filipponi – militare e partigiano, Medaglia d'Oro al Valor Militare
 Domenico Filipponi – calciatore italiano, di ruolo difensore

Pagine correlate 
Filippini
Filipponio